Option (lat. optio „freier Wille“) steht für:

 eine Wahlmöglichkeit, siehe Alternative
 ein Kauf- bzw. Verkaufsrecht, siehe Option (Wirtschaft)
 die Behandlung eines steuerfreien Umsatzes als steuerpflichtig, siehe Option (Umsatzsteuerrecht)
 eine kognitive Voraussetzung, die gegeben sein muss, um eine Wahlfreiheit haben zu können, siehe Option (Psychotherapie)
 eine Einstellung oder einen Parameter, siehe Parameter (Informatik)
 die Beschriftung der Wahltaste auf Computertastaturen
 eine japanische Automobilzeitschrift, siehe Option (Zeitschrift)
 eine Klausel des Versailler Vertrags von 1919, siehe Friedensvertrag von Versailles #Wirkung der Gebietsverluste auf die Staatsangehörigkeit
 ein von Hitler und Mussolini 1939 beschlossenes Umsiedlungsprogramm für die deutsche und ladinische Bevölkerung Südtirols, siehe Option in Südtirol

Siehe auch: